Austria:
 Eitzing – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Zobacz też:
 Eizing
 Eyczing